Francesco Marolda Petilli – deputato del Regno d'Italia
Pietro Ignazio Marolda – vescovo cattolico italiano
Vincenzo Maria Marolda – vescovo cattolico italiano